Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 27. и 30. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Ема Коберн из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 43 атлетичарке из 26 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (2) 
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Гулнара Самитова Галкина
| 
| 8:58,81
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| Беатрис Чепкоеч
| 
| 8:44,32
| Монако
| 20. јул 2018.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Ема Кобурн
| 
| 9:02,58
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 11. август 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Беатрис Чепкоеч
| 
| 8:55,58
| Пало Алто, САД
| 30. јун 2019.
|-
| Европски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина
| 
| 8:58,81
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Куртни Фрерич
| 
| 9:00,85 
| Монако
| 20. јул 2018.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Белен Касета
| 
| 9:35,78
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2017.
|-
| Афрички рекорд
| Беатрис Чепкоеч
| 
| 8:44,32
| Монако
| 20. јул 2018.
|-
| Азијски рекорд
| Рут Џебет
| 
| 8:52,78| rowspan="2" | Париз, Француска
| rowspan="2" | 27. август 2016.
|-
| Океанијски рекорд| Џеневив Леказе
| 
| 9:14,28|-
! colspan="6" | Рекорди постигнути на Светском првенству 2019.
|-
| Рекорд светских првенстава| Беатрис Чепкоеч
| 
| 8:57,84| Доха, Катар
| 30. септембар 2019.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године. У квалификацијама су 43 такмичарке биле подељене у 3 групе. За финале пласирале се по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв''').,,.

Почетак такмичења: Група 1 у 18:55, Група 2 у 19:10 и Група 3 у 19:25 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године са почетком у 21:50 по локалном временом.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 3.000 м препреке за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном